James Sie (1962) é um ator de televisão estadunidense.

Ligações externas
 

Atores dos Estados Unidos